Мишуков — фамилия; имеет женскую форму Мишукова.
 Мишуков, Богдан Вадимович (род. 1997) — российский футболист.
 Мишуков, Владимир Владимирович (род. 1969) — российский актёр, фотограф.
 Мишуков, Захар Данилович (1684—1762) — русский военно-морской деятель, командующий Балтийским флотом.
 Мишуков, Игорь Викторович (род. 1961) — советский хоккеист, игравший на позиции нападающий (хоккей с шайбой).